Христо Бърдаров може да се отнася за:

 Христо Бърдаров, български офицер и адютант на цар Борис III
 Христо Бърдаров, български капитан, загинал край Охрид